Shizuka Ichii (市井静香 / 市井靜香 - Ichii Shizuka) (Tóquio, Japão, 17 de julho de 1982) é uma atriz pornográfica e AV idol.

Carreira 
Shizuka Ichii iniciou a carreira na indústria pornográfica em 2001 aos 19 anos.

Filmografia

Ligações externas 

 

Naturais de Tóquio
Ichii, Shizuka